Népakarat, a kolozsvári Erdélyi Munkás ideiglenes címe (1921)
Népakarat, temesvári pártlap (1918–1920)
Népakarat, budapesti politikai lap (1919-1921)
Népakarat, előbb nyitrai, majd pozsonyi lap, a csehszlovákiai Országos Keresztény Szocialista Párt hivatalos közlönye (1919-1925?)
Népakarat, losonci lap, a Csehszlovák Szocialista, majd Kommunista Párt lapja (1921-1922)
Népakarat, budapesti keresztényszocialista politikai hetilap (1925-1929, 1930-1931)
Népakarat, marosvásárhelyi pártlap (1933)
Népakarat, nagyváradi szociáldemokrata napilap (1945–1948)
Népakarat, A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZSZOSZ) napilapja (1956–1958)
Népakarat, Kéthly Anna szerkesztette londoni magyar folyóirat (1957–1964)

Népakarat (Narodnaja Volja) orosz politikai szervezet (1879–1884)